Стендбай  ( , режим очікування ) може відноситись до:

 Стендбай (телекомунікації)
 Стендбай (авіапереліт), список, в який пасажири можуть бути додані, щоб скористатися ранішим чи зручнішим рейсом.
 Стендбай (театр), актор чи виконавець, який буде виконувати роль у випадку, якщо постійний її виконавець відсутній.
  "Сплячий" режим (електроніка)  -  режим, при якому електронні прилади  вимкнені, але приєднані до джерела живлення  і готові активуватися по команді.
 Стендбай живлення - енергоспоживання вимкненного електронного пристрою  в режимі очікування.
 Стендбай (або ACPI S3) -  ACPI-режим  комп'ютера.
 Стендбай, термін НАСА, що використовується у радіоповідомленнях  "повітря-земля"
 у значенні "почекайте, будь ласка"